Dit is een lijst van planetoïden 17501-17600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17501) Tetsuro || 1992 FG || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17502) Manabeseiji || 1992 FD1|| 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17503) Celestechild || 1992 FK1|| 26 maart 1992 || R. H. McNaught
|-
| (17504) - || 1992 GB2|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (17505) - || 1992 GO2|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (17506) Walschap || 1992 GW4|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (17507) - || 1992 HH5|| 24 april 1992 || H. Debehogne
|-
| (17508) Takumadan || 1992 JH || 3 mei 1992 || T. Seki
|-
| (17509) Ikumadan || 1992 JR || 4 mei 1992 || T. Seki
|-
| (17510) - || 1992 PD6|| 1 augustus 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (17511) - || 1992 QN || 29 augustus 1992 || E. F. Helin, J. Alu
|-
| (17512) - || 1992 RN || 4 september 1992 || S. Otomo
|-
| (17513) - || 1992 UM || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17514) - || 1992 UA1|| 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17515) - || 1992 UT1|| 21 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (17516) Kogayukihito || 1992 UZ6|| 28 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (17517) - || 1992 WZ3|| 21 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17518) Redqueen || 1992 YD || 18 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (17519) Pritsak || 1992 YE2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (17520) Hisayukiyoshio || 1993 BX2|| 23 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17521) Kiek || 1993 BR4|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (17522) - || 1993 BL7|| 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (17523) - || 1993 FX2|| 23 maart 1993 || Spacewatch
|-
| (17524) - || 1993 FS4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (17525) - || 1993 FH5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (17526) - || 1993 FV5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (17527) - || 1993 FC14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (17528) - || 1993 FX14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (17529) - || 1993 FJ23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (17530) - || 1993 FZ23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (17531) - || 1993 FU25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (17532) - || 1993 FD34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17533) - || 1993 FR36|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17534) - || 1993 FB40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17535) - || 1993 FF40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17536) - || 1993 FM40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17537) - || 1993 FN40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17538) - || 1993 FZ44|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17539) - || 1993 FR46|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (17540) - || 1993 FX81|| 18 maart 1993 || UESAC
|-
| (17541) - || 1993 OL5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (17542) - || 1993 OW6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (17543) Sosva || 1993 PA3|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (17544) Kojiroishikawa || 1993 RF2|| 15 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17545) - || 1993 RZ3|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (17546) Osadakentaro || 1993 SB2|| 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17547) Nestebovelli || 1993 SN2|| 21 september 1993 || A. Vagnozzi
|-
| (17548) - || 1993 SX6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (17549) - || 1993 TW12|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (17550) - || 1993 TO18|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (17551) - || 1993 TZ31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (17552) - || 1993 TZ36|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (17553) - || 1993 UQ5|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (17554) - || 1993 VY || 9 november 1993 || E. F. Helin
|-
| (17555) Kenkennedy || 1993 VC5|| 4 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (17556) Pierofrancesca || 1993 WB || 16 november 1993 || V. S. Casulli
|-
| (17557) - || 1994 AX || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17558) - || 1994 AA1|| 4 januari 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (17559) - || 1994 AR1|| 8 januari 1994 || A. Sugie
|-
| (17560) - || 1994 AD3|| 14 januari 1994 || C. Gualdoni, A. Testa
|-
| (17561) - || 1994 AE11|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (17562) - || 1994 BG4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (17563) Tsuneyoshi || 1994 CC1|| 5 februari 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (17564) - || 1994 CQ1|| 7 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17565) - || 1994 CG2|| 12 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17566) - || 1994 CE11|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (17567) Hoshinoyakata || 1994 GP || 5 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17568) - || 1994 GT8|| 11 april 1994 || E. F. Helin
|-
| (17569) - || 1994 LB8|| 8 juni 1994 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (17570) - || 1994 NQ || 6 juli 1994 || E. F. Helin
|-
| (17571) - || 1994 PV || 14 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17572) - || 1994 PX11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (17573) - || 1994 PJ13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (17574) - || 1994 PT13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (17575) - || 1994 PQ14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (17576) - || 1994 PL25|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (17577) - || 1994 PD38|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (17578) - || 1994 QQ || 16 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17579) Lewkopelew || 1994 TQ16|| 5 oktober 1994 || F. Börngen
|-
| (17580) - || 1994 VV || 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17581) - || 1994 VE1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17582) - || 1994 WL || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17583) - || 1994 WV2|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17584) - || 1994 XF1|| 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (17585) - || 1994 YC4|| 31 december 1994 || Spacewatch
|-
| (17586) - || 1995 AT2|| 10 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17587) - || 1995 BD || 20 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17588) - || 1995 BH2|| 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17589) - || 1995 BR10|| 29 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (17590) - || 1995 CG || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17591) - || 1995 DG || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17592) - || 1995 DR || 22 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17593) - || 1995 DV || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17594) - || 1995 DX5|| 23 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (17595) - || 1995 EO || 1 maart 1995 || Kleť
|-
| (17596) - || 1995 EP1|| 11 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17597) Stefanzweig || 1995 EK8|| 4 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (17598) - || 1995 KE2|| 23 mei 1995 || S. Otomo
|-
| (17599) - || 1995 ON4|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (17600) Dobřichovice || 1995 SO || 18 september 1995 || L. Šarounová|}

Planetoïdenlijsten